Benetton :

 Benetton, entreprise italienne fondée par Luciano Benetton, Gilberto, Giuliana et Carlo Benetton
 Alessandro Benetton (né en 1964), homme d'affaires italien président de Benetton
 Luciano Benetton (né en 1935), homme d'affaires italien
 Gilberto Benetton (1941-2018), homme d'affaires italien 
 Philippe Benetton (né en 1968), joueur et entraineur français de rugby

Automobile 
 Benetton Formula, écurie automobile
Plusieurs modèles de Formule 1, dont:
 Benetton B192, monoplace de Formule 1
 Benetton B193, monoplace de Formule 1
 Benetton B194, monoplace de Formule 1
 Benetton B195, monoplace de Formule 1

Voir aussi 
 Philippe Bénéton, politologue français